Rejang steht für:
 Rejang (Ethnie), eine Ethnie im Süden der indonesischen Insel Sumatra
 Rejang (Sprache), eine Sprache im Süden der indonesischen Insel Sumatra
 Rejang-Schrift, eine Schrift im Süden der indonesischen Insel Sumatra
 Unicodeblock Rejang, ein Unicodeblock für die Rejang-Schrift
 Rejang (Tanz), ein Tanz auf der indonesischen Insel Bali

Siehe auch:
 Rajang, ein Fluss auf der Insel Borneo